Ferrières kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Ferrières, Belgien, kommun i Vallonien, Province de Liège,

Frankrike 

 Ferrières, Charente-Maritime, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Ferrières, Hautes-Pyrénées, kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Ferrières, Meurthe-et-Moselle, kommun i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Ferrières, Oise, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Ferrières, Somme, kommun i departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Ferrières-en-Bray, kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Ferrières-en-Brie, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Ferrières-en-Gâtinais, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Ferrières-Haut-Clocher, kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 Ferrières-la-Verrerie, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 Ferrières-le-Lac, kommun i departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ferrières-les-Bois, kommun i departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ferrières-lès-Ray, kommun i departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ferrières-lès-Scey, kommun i departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ferrières-les-Verreries, kommun i departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Ferrières-Poussarou, kommun i departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Ferrières-Saint-Hilaire, kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 Ferrières-Saint-Mary, kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ferrières-sur-Ariège, kommun i departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Ferrières-sur-Sichon, kommun i departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ferrières, Tarn, före detta kommun i departementet Tarn i regionen Occitanien,